Flavià (cognom), cognom roma
 Tit Ampi Flavià, militar i governador romà
 Flavià (prefecte), un dels prefectes del pretori sota Alexandre Sever 
 Ulpi Flavià, procònsol romà de les províncies d'Emília i Ligúria sota l'emperador Constantí I el Gran el 323 aC 
 Flavià (procònsol d'Àfrica) vers 357-361
 Flavià (vicari d'Àfrica) el 377
 Flavià (prefecte d'Itàlia 382-383), prefecte del Pretori d'Itàlia i Il·líria vers 382-383.
 Flavià (procònsol d'Àsia) (s. IV-V)
 Flavià (prefecte d'Itàlia 431-432), prefecte del Pretori d'Itàlia i Il·líria vers 431-432
 Flavià (jutge), advocatus fisci i jutge en temps de Justinià (s. VI)
 Flavià I d'Antioquia, bisbe d'Antioquia (s. IV)
 Flavià II d'Antioquia, bisbe d'Antioquia 
 Flavià de Constantinoble, bisbe-patriarca de Constantinoble el 446